Papandreu nebo Papandreou (Παπανδρέου) je řecké příjmení. Jeho nositeli jsou:

 Andreas Papandreu (1919–1996), ekonom a politik
 Damaskinos Papandreou (1891–1949), arcibiskup 
 Elena Papandreu (* 1966), kytaristka
 Georgios Papandreu (1888–1968), politik
 Jorgos Papandreu (* 1952), politik
 Nikos Papandreu (* 1956), spisovatel
 Vasso Papandreu (* 1944), politička